Kinnunen ist der Familienname folgender Personen:

 Armas Kinnunen (19001965), finnischer Mittelstrecken-, Langstrecken- und Hindernisläufer
 Heikki Kinnunen (* 1946), finnischer Schauspieler
 Jarkko Kinnunen (* 1984), finnischer Leichtathlet
 Jorma Kinnunen (1941–2019), finnischer Leichtathlet
 Jouni Kinnunen (* 1983), finnischer Biathlet
 Kimmo Kinnunen (* 1968), finnischer Leichtathlet
 Laila Kinnunen (1939–2000), finnische Sängerin
 Leo Kinnunen (1943–2017), finnischer Autorennfahrer
 Nastassja Kinnunen (* 1985), weißrussische Biathletin und Skilangläuferin